Xiangqi — jogo que realmente tem origem chinesa e semelhanças com o xadrez
 Damas chinesas — jogo criado na Alemanha no século XIX, usa um tabuleiro em forma de estrela de seis pontas

Desambiguação